Józef Wrzesiński (1917–1988) – francuski proboszcz, założyciel międzynarodowego ruchu pomocy ATD
 Zbigniew Wrzesiński (ur. 1943) – polski inżynier, polityk